11-й чемпионат Европы по футболу среди девушек до 19 лет прошёл с 2 по 14 июля 2012 года в турецкой Анталье. В турнире принимали участие спортсменки, родившиеся после 1 января 1993 года. Победу во второй раз одержала сборная Швеции.

Квалификация

Групповой этап

Группа A

Группа B

Плей-офф

Полуфинал

Финал

Ссылки 
 Турнир на сайте УЕФА

2012 год в женском футболе
Чемпионаты Европы по футболу среди девушек до 19 лет
Чемпионаты Европы в Турции
Спорт в Турции в 2012 году
Июль 2012 года
Футбол
Международные соревнования по футболу в Турции
Спортивные соревнования в Анталье